

Buffières, ancienne commune française de l'Isère
 Buffières, commune française de Saône-et-Loire